Brackmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Brackmann (1871–1952), deutscher Historiker und Archivar
 Andrea Brackmann (* 1964), deutsche Psychologin und Autorin
 August Friedrich Brackmann (1753–1828), deutscher lutherischer Geistlicher und Generalsuperintendent von Hildesheim
 Karl Brackmann (1862–1923), deutscher Mediziner und Parlamentarier
 Kurt Brackmann (1912–1992), deutscher Jurist
 Norbert Brackmann (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Oskar Brackmann (1841–1927), deutschbaltischer Politiker

Siehe auch:
 Braakmann
 Brackman